Kea kan syfta på:

 Kea, en papegojart
 Kea, Cornwall, en ort i England, Storbritannien
 Kea (ö), en ö i Grekland